Ressort (Suriname), onderverdeling van een Surinaams district
 Ressort (Nederland), het rechtsgebied van een gerechtshof in Nederland 
 Gerechtelijk gebied in België
 Ambtsgebied in het algemeen, gebied waarop een instantie bevoegdheid heeft
 Spiraalbodem van een bed

Zie ook 
 Resort, toeristisch verblijfsgebied
 Jurisdictie, rechtsgebied in abstractere zin